Johanna Paulina (Anna) Reynvaan (Amsterdam, 5 april 1844 – aldaar, 19 maart 1920) was een Nederlandse verpleegster en adjunct-directrice in het Buitengasthuis en in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam, de voorlopers van het huidige Academisch Medisch Centrum (AMC).

Ze behoorde tot de eerste lichting in de nieuwe opleiding tot lekenverpleegster, en ze was de zevende persoon die het diploma behaalde (in 1880).

Reynvaan heeft een essentiële bijdrage geleverd aan de initiële ontwikkeling van de verpleegkunde als vak en als beroep, een vrouwenberoep welteverstaan. Van de verpleegstersopleiding die ze in Amsterdam opzet, neemt ze zelf het praktisch gedeelte voor haar rekening. Verder is ze ook een stuwende kracht bij de oprichting van de eerste beroepsorganisatie van verpleegkundigen in Nederland en het eerste verpleegkundig tijdschrift, het Maandblad voor de Ziekenverpleging, dat nog altijd bestaat onder de naam TVZ. Dankzij Reynvaan en anderen ontwikkelde de verpleging zich tot een volwaardig vak waarmee een inkomen te verdienen was.

In 1992 werd haar portret vastgelegd in het beeld Voor de verpleging van Liesbeth Pallesen, staande op het Jeltje de Bosch Kemperpad.  

In Amsterdam wordt sinds 1999 jaarlijks de Anna Reynvaan Lezing gehouden, uitgesproken door een belangrijke internationale verpleegkundige. De lezing wordt georganiseerd door het Amsterdam UMC, de Hogeschool van Amsterdam en het vakblad TvZ. In de Amsterdamse Helmersbuurt is een straat (Johanna Reynvaanstraat) naar haar genoemd. Ook in de wijk Stevenshof in Leiden is sinds de jaren negentig van de 20e eeuw een Anna Reynvaanstraat.

Externe link
Portret in Biografisch Woordenboek van Nederland

Nederlands verpleegkundige
Eerste feministische golf